

Astronomia
 30883 de Broglie – asteroide della fascia principale

Persone
 Albert de Broglie – politico francese
 Charles de Broglie – presbitero francese
 Charles-Louis-Victor de Broglie – militare e politico francese
 François-Marie de Broglie (1611-1656) – militare francese
 François-Marie de Broglie (1671-1745) – militare francese
 Gabriel de Broglie – storico e politico francese
 Louis de Broglie – fisico, matematico e storico francese
 Maurice de Broglie – fisico francese
 Maurice-Jean de Broglie – vescovo cattolico francese
 Victor de Broglie – generale francese
 Victor-François de Broglie – generale francese
 Victor-Maurice de Broglie – militare francese